The Hot N' Heavy — третій студійний альбом американської групи Drop Dead, Gorgeous, який був випущений 2 червня 2009 року.

Композиції 
 Killing a Classic - 3:40
 Southern Lovin' (Belle of the Ball) - 2:32
 Beat the Devil Out of It - 2:50
 Two Birds, One Stone - 3:28
 Sue Simmons! Watch Your Mouth - 3:36
 Fame - 3:16
 (The) Internet Killed the Video Star - 3:42
 Can't Fight Biology - 4:00
 There's No Business Like Snow Business - 2:57
 Interlude 1 - 1:54
 Dirtier Than You Want to Know - 3:52
 We're Planning, God's Laughing - 6:27

Джерела 
 The Hot N' Heavy  allmusic
 The Hot N' Heavy  last.fm

Альбоми Drop Dead, Gorgeous
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми